Seznam korpusov z zaporedno številko 11.

Seznam 
 Pehotni
 11. korpus (Združeno kraljestvo)
 11. strelski korpus (ZSSR)
 11. korpus (Wehrmacht)
 11. SS-korpus
 11. korpus (Grande Armée)
 11. korpus (ZDA)
 11. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 11. korpus (Avstro-Ogrska)
 11. korpus (Nemški imperij)
 11. korpus (Ruski imperij)
 11. gardni strelski korpus (ZSSR)
 11. korpus (Pakistan)
 11. korpus (Indija)
 11. korpus (Otomanski imperij)
 11. korpus (NOVJ)

 Konjeniški
 11. konjeniški korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 11. mehanizirani korpus (ZSSR)
 11. tankovski korpus (ZSSR) 
 11. gardni tankovski korpus (ZSSR)

 Letalski
 11. letalski korpus (Wehrmacht)

Glej tudi